Il singolare del torneo di tennis Houston Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vince Spadea che ha battuto in finale James Blake 6-2, 63-7, 6-2.

Teste di serie 

 James Blake (finale)
 Chris Woodruff (secondo turno)
 Cecil Mamiit (quarti di finale)
 Noam Behr (primo turno)

 Mardy Fish (semifinali)
 Jan Hernych (primo turno)
 Paul Goldstein (quarti di finale)
 Martin Verkerk (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Challenger 2001